Смаль — фамилия. Известные носители:

 Смаль, Астрид (более известна под фамилией Хеннинг-Енсен; 1914—2002) — датский кинорежиссёр и сценарист.
 Смаль, Наталья Николаевна (род. 1983) — украинская дзюдоистка и самбистка.
 Смаль, Сергей Николаевич (род. 1968) — советский и белорусский борец вольного стиля.

Составные фамилии